Monte Cornacchia – rilievo dell'Appennino abruzzese, al confine tra Abruzzo e Lazio
 Monte Cornacchia – il più alto rilievo dei monti della Daunia, in Puglia